Сборная Бразилии по футболу в четвёртый раз в своей истории приняла участие на чемпионате мире по футболу в 1950 году. Команда квалифицировалась в финальную часть мундиаля, как хозяйка первенства, поэтому не принимала участия в отборочном турнире. В финальной части команда заняла второе место в своей группе, успешно выйдя из своей группы, а по итогам турнира сборная Бразилии заняла второе место в финальном групповом турнире, проиграв решающий матч Уругваю в заключительном туре группового финального этапа, которое позже получило имя Мараканасо. После чемпионата практически все игроки подверглись изгнанию и остракизму.

Отборочный турнир 
Сборная Бразилии не участвовала в отборочном турнире, поскольку попала в финальную часть в качестве страны-организатора.

Финальный раунд

Групповой раунд

Финальная группа

Сборная

Бразилия

Примечания 

1950
Бразилия